William Horwood est un nom porté par :
 William Horwood (~1430 † 1484), un compositeur et musicien britannique ;
 William Horwood (1868 † 1943), un directeur du Metropolitan Police Service de Londres ;
 William Horwood (° 1944), un romancier britannique.